Prisma - um poliedro

Ou ainda
 Prisma (álbum) - de Paulo Ricardo
 Prisma (óptica) - elemento para refractar a luz
 1192 Prisma - um asteroide
 Prisma Brasil
 Prisma (revista)

Automóveis
 Chevrolet Prisma
 Lancia Prisma

Desambiguação